Њу Ривер има више значења:
 Њу Ривер (Аризона)
 Њу Ривер (Вирџинија)